Glückauf steht für:

 Glückauf, ein Bergmannsgruß
 Glück auf (Dampflokomotive), erbaut 1843 bei Stevenson in Newcastle für die BSF
 Glück auf (Dampflokomotive), erbaut 1848 bei Hartmann in Chemnitz
 Glück auf! (Drama), Drama von Herman Heijermans aus dem Jahr 1911
 Glück auf (Spiel), Brettspiel aus dem Jahr 2013
 Glückauf – Berg- und Hüttenmännische Zeitschrift, seit 2013 mining+geo
 eine Haltestelle in Sondershausen an der Bahnstrecke Wolkramshausen–Erfurt
 Glück auf, der Steiger kommt, siehe Steigerlied
 Gluckauf, niederländisches Filmdrama aus dem Jahr 2015

Schiffe
 Glückauf (Schiff, 1886), deutsches Öltankschiff
 Glückauf (1912), 1939–1942 eingesetztes Passagiermotorboot der Deutschen Reichsbahn auf dem Bodensee
 Glückauf 2, deutsches Seebäderschiff, siehe Bubendey (Schiff, 1913)
 Glückauf, Tochterboot des Seenotrettungskreuzers Alfried Krupp

Sportvereine:
 SV Glückauf Bleicherode
 FSV Glückauf Brieske-Senftenberg
 VfB Glückauf Oelsnitz
 TB Glückauf und Trusetal

Glückauf oder Glueckauf ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Glückauf (1903–1977), deutscher Politiker (KPD, SED)
 Eugen Glueckauf (1906–1981), deutsch-britischer Nuklearphysiker

Siehe auch:
 Filmstudio Glückauf
 Glückauf-Brauerei
 Glückauf-Kampfbahn
 Glückauf-Siedlung
 Ingenieurbüro Glückauf
 Glückaufkette
 Glückaufturm
 Verlag Glückauf
 Villa Glückauf
 Zeche Glückauf